

Cinema 
 Dolce è la vita (Life Is Sweet) – film del 1990 diretto da Mike Leigh

Musica 
 Life Is Sweet – album dei 10 Feet del 2009
 Life Is Sweet – album di Maria McKee del 1996 
 Life Is Sweet – album dei The Lodger del 2008
 Life Is Sweet – singolo di Natalie Merchant del 1998
 Life Is Sweet – singolo di Fabi Silvestri Gazzè del 2014
 Life Is Sweet – singolo dei The Chemical Brothers del 1995